Hrvatska
 Dvije sestrice (Rovinj): Vela Sestrica i Mala Sestrica
 Dvije sestrice (Kornati), Sestrica Vela (sa svjetionikom) i Sestrica Mala
 Sestrice, kod Korčule: Velika Sestrica (sa svjetionikom) i Mala Sestrica
 Tri sestrice, u Vrhovnjacima kod Lastova: Donja Sestrica, Srednja Sestrica, Gornja Sestrica
 Dvije sestrice: Sestrica Vela i Sestrica Mala, kod Obonjana
 Tri sestrice kod Rivnja: Mala Sestrica (sa svjetionikom), Srednja Sestrica, Velika Sestrica
 Sestrice 2 (Ist), kod Ista

Italija
 Dvije sestrice, otočići na Conerskoj rivijeri kod Ancone
 Dvije sestrice, otočići kod Torre dell'Orso, u provinciji Lecce